Hans Blom kan syfta på bland andra:
 Hans Blom (1819–1881), norsk skolman och slavist
 Hans Blom (verksam 1868), svenskamerikansk väckelsepredikant 
 Hans Blom (född 1943), nederländsk historiker 
 Hans Blom (född 1947), nederländsk filosof 
 Hans Blom (född 1938), svensk ämbetsman
 Hans Jensen Blom (1812–1871), norsk präst och politiker 
 Hans Jørgen Blom (1792–1864), dansk officer och militärförfattare
 Hans Ørn Blom (1817–1885), norsk skald
Hans Blom (biologisk fysiker), svensk forskare